Powarowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Powarowo (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Powarowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Powarowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Powarowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda